Un fantasma per amico (Heart Condition) – film del 1990 di James D. Parriott
 Un fantasma per amico (Little Ghost) – film del 1997 di Linda Shayne
 Un fantasma per amico (Das kleine Gespenst) – film del 2013 diretto da Alain Gsponer